Espondilodiscite uma combinação de discite e espondilite 
 Espondilite anquilosante um tipo de artrite

Desambiguação